День Победы —  название государственных праздников в разных странах, посвящённых победам в важных сражениях или войнах в истории страны.

Ниже перечислен список таких государственных праздников.

Список

Примечания 

Праздники
День Победы